Igrzyska Luzofonii w 2006 roku (port. 1.os Jogos da Lusofonia) – pierwsza edycja tej imprezy, która w dniach 4–15 października 2006 roku odbyła się w Makau – specjalnym regionie administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej.

Organizacja 
Igrzyska organizowało ACOLOP (w wolnym tłumaczeniu Stowarzyszenie Komitetów Olimpijskich Urzędowego Języka Portugalskiego). Udział w zawodach wzięło ponad 700 sportowców z portugalskiego kręgu kulturowego. Spośród 11 reprezentacji które rywalizowały w Igrzyskach 9 to członkowie ACOLOP, zaś dwa to kraje stowarzyszone (Indie oraz Sri Lanka). Klasyfikację medalową wygrała Brazylia przed Portugalią. Sportowcy z tych dwu krajów zdobyli łącznie 108 spośród 153 medali.

Maskotką igrzysk był zantropomorfizowany pies „Leo”. Oficjalnym sloganem igrzysk było zawołanie: „4 Continents, 1 Language. United by Sport!” (pl. Cztery kontynenty, jeden język. Zjednoczeni przez sport!) a logo przedstawiało biegnącą postać osiągającą linię mety - emblemat symbolizował ekspresję sportowców do osiągania zwycięstw w zawodach. Na potrzeby tych igrzysk stworzono również hymn.

Obiekty 
 East Asian Games Dome 1 (Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau)
 Estádio Campo Desportivo (Estádio de Macau)
 IPM Multisport Pavilion (Pavilhão Polidesportivo do IPM)
 Macau Stadium Pavilion (Pavilhão Desportivo do Estádio de Macau)
 Sports Field and Pavilion at MUST (Campo Desportivo e Pavilhão da UCTM)
 Tap Seac Multi-sports Pavilion (Pavilhão Polidesportivo Tap Seac)
 Tennis Academy (Academia de Ténis)

Kalendarz zawodów

Reprezentacje

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia